La IX edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la sesta volta i russi dello .

Premier League

Gruppo A 

Tajikistan retrocesso in First Division

Gruppo B 

Ucraina retrocessa in First Division

First League

Gruppo C 

 Georgia promossa in Top Division

Gruppo D 
Classifica non ufficiale

Classifica ufficiale

 Armenia promossa in Top Division

Fase Finale 
 Due risultati (Slavia vs Spartak 1–3 e Köpetdag vs Skonto 0–0) sono stati sommati dalla prima fase

Finale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2001
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca